Бра́тская моги́ла в Зеленого́рске — братская могила воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в годы Советско-финской (1939—1940) и Великой Отечественной войны. Находится в г. Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга.

Является памятником истории регионального уровня охраны на основании решения Исполкома Ленгорсовета № 328 от 03.05.1976.

Первоначально мемориал представлял собой стандартную фигуру солдата. В 1985 году по проекту архитектора О. М. Рунтовой и художников С. Н. Репина, В. В. Сухова, И. Г. Уралова и Н. П. Фомина был построен комплекс из гранитных блоков с использованием мозаичных панно. В 2006 году рядом был открыт памятник жителям Зеленогорска, участникам Великой отечественной войны.

8 мая 2010 года был торжественно зажжён Вечный огонь от факела, доставленного с Пискарёвского мемориального кладбища.

В списках погребённых — Герой Советского Союза, лётчик, старший лейтенант Владимир Серов, погибший в воздушном бою в ходе выборгской наступательной операции 26 июня 1944 года, именем которого назван расположенный вблизи посёлок Серово.

Литература 
 Е. Балашов. Карельский перешеек — земля неизведанная. СПб, 1996 г.
 Непокорённый рубеж. Т.1, Т.2. СПб, 2005 г.

Примечания

Ссылки 
 Надгробие павшим воинам в г. Зеленогорске

Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга
Зеленогорск (Санкт-Петербург)
Зеленогорск